L'édition 2018 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 2 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Shelby Rogers, de la Croate Ana Konjuh, de l'Estonienne Kaia Kanepi et des Tchèques Lucie Šafářová et Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Jennifer Brady, Ekaterina Alexandrova, Polona Hercog, Taylor Townsend et Natalia Vikhlyantseva.

Lauréates 
Kiki Bertens remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Julia Görges.

En double, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik remportent leur  ensemble en battant en finale Andreja Klepač et María José Martínez. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Tennis féminin en 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018
Tennis en avril 2018